Mala sestrica je ime več otokov na Hrvaškem:
 Mala Sestrica, majhen otoček v Zadarskem kanalu
 Mala Sestrica, majhen otoček v Istri
 Sestrica Mala, majhen otoček v Kornatih
 Sestrica Mala, majhen otoček v Pelješkem kanalu